Yukikaze (contratorpedeiro de 1939): um contratorpedeiro da Marinha Imperial Japonesa que serviu na Segunda Guerra Mundial
 Yukikaze (DD-102): um contratorpedeiro da Força Marítima de Autodefesa do Japão que serviu de 1956 a 1985
 Sentou Yousei Yukikaze: uma animação japonesa produzida pelos estúdios Gonzo e Bandai Visual